Gaishausen ist der Ortsname von

 Gaishausen (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Gaishausen (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern